Freshtel — бренд операторов мобильного широкополосного интернет-доступа, использующих технологию Mobile WiMAX, контрольный пакет акций которых принадлежит фонду Icon Private Equity:
 Украинские новейшие технологии — украинский оператор мобильного широкополосного интернет-доступа, запущен в сентябре 2009 года в Киеве;
 ООО "ИнтерПроект" — российский оператор широкополосного интернет-доступа, запущен в декабре 2009 года в ряде городов России.